Brian O’Neill (ur. 1929), działacz hokejowy
 Brian O’Neill, motocyklista
 Brian O’Neill, aktor
 Brian O’Neill (ur. 1988), hokeista